«The Beatles at Shea Stadium» — документальный фильм о концерте The Beatles, прошедшем на стадионе  15 августа 1965 года в Нью-Йорке в рамках ; фильм длится около 50 минут. Режиссёром и продюсером фильма выступил . Оператор фильма — Эндрю Ласло.

Документальный фильм впервые вышел в эфир на канале BBC One 1 марта 1966 года. В Германии впервые показан 2 августа 1966 года. В США вышел в эфир на канале ABC 10 января 1967 года. В 2008 году издан на DVD.

История 
В фильме запечатлён не только концерт, на котором присутствовало около 55 600 человек (крупнейший концерт Beatles на тот момент), но и события, предшествовавшие концерту, в том числе полёт битлов на вертолете из Манхэттена во Флашинг-Медоуз, их подготовка в раздевалке приезжей бейсбольной команды на стадионе Шей Стадиум, а также отрывки из других выступлений шоу, включая певицу  («»), Кинг Кёртис ( «»),  («») и  and The Discothèque Dancers («It's Not Unusual», «Downtown», «Can't Buy Me Love») под руководством Джерри Вайнтрауба. 

Концерт вёл промоутер . Телеведущий Эд Салливан представил публике Битлз, когда они вышли на сцену: «А теперь, дамы и господа, почитаемые своей страной, украшенные своей королевой и любимые здесь, в Америке, вот и The Beatles!» («»).

Песни «She's a Woman» и «Everybody's Trying to Be My Baby» исключены из фильма из-за длительности и, вероятно, проблем со сменой камеры (аудио последней песни было выпущено на компакт-диске Anthology 2). Звук для оставшихся песен также прошёл тяжёлый процесс постобработки. Некоторые песни были обработаны с наложением или даже полностью перезаписаны Beatles в лондонской студии CTS 5 января 1966 года, чтобы устранить проблемы со звуком на протяжении всей записи концерта. Кроме того, озвучка «Twist and Shout» взята из шоу в Голливуд-боул в 1964 году, а озвучка «Act Naturally» была просто заменена студийной версией песни (выпущенной на альбоме Help! в Великобритании и США и на стороне «Б» Yesterday в США), немного ускорен и плохо отредактирован для синхронизации с фильмом.

Выпуск 
Хотя фильм не был официально доступен на DVD или VHS (за исключением выпущенного в 1978 году Media Home Entertainment, против которого компания Northern Songs успешно подала в суд), он был широко доступен в контрабандной сети на протяжении десятилетий, в том числе в «», которая восстанавливает исходную звуковую дорожку концерта. Тридцатиминутная реставрация концерта в формате 4K должна была быть выпущена одновременно с выходом фильма Рона Ховарда «Битлз: восемь дней в неделю» 15 сентября 2016 года, однако отсутствует в домашнем видео из-за судебного процесса по поводу прав на фильм.

Список композиций 
Все песни написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни, за исключением отмеченных.
 «Twist and Shout» (, )
 «She’s a Woman»
 «I Feel Fine»
 «Dizzy Miss Lizzie» (Ларри Уильямс)
 «Ticket to Ride»
 «Everybody’s Trying to Be My Baby» (Карл Перкинс)
 «Can’t Buy Me Love»
 «Baby’s In Black»
 «Act Naturally» (Вони Моррисон, )
 «A Hard Day’s Night»
 «Help!»
 «I’m Down»

См. также

Примечания 

Документальные фильмы о The Beatles
Концертное видео
Фильмы на английском языке